Le  peut désigner trois tunnels sous-marins du Japon franchissant le détroit de Kanmon :
 le tunnel ferroviaire de Kanmon emprunté par la ligne Sanyō ;
 le tunnel Shin-Kanmon emprunté par la ligne Shinkansen Sanyō ;
 le tunnel routier de Kanmon emprunté par la Route Nationale 2.